La palabra inca puede designar:
 a Inca, pueblo amerindio precolombino de América del Sur;
 al Inca, soberano de la dinastía que gobernaba a los incas;
 al Curacazgo incaico, primera fase del estado incaico;
 al Imperio incaico, segunda fase del estado incaico, el más importante;
 al Incas de Vilcabamba, tercera fase del gobierno incaico;
 a la civilización incaica, conjunto de costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, etc., de los incas;
 a Inca, antigua moneda de oro del Perú;
 a Inca, ciudad y municipio de Mallorca (España);
 a Inca Kola, gaseosa del Perú;
 a INCA The Peruvian Ensamble, banda de música fusión de folklore latinoamericano dirigida por Guillermo Bordarampé.
 Ojo del Inca, laguna de aguas termales de Bolivia.
 Los Incas, estación del subte de Buenos Aires.
 Los Incas, avenida de la ciudad de Buenos Aires.
 Los Incas, avenida del Barrio Juan Facundo Quiroga, La Rioja, Argentina. 
 Inca, navío perteneciente a la Flota del Titicaca.
 Manteca vegetal Inca, grasa vegetal mexicana.